Help! o Help puede referirse a:

Cine
 Help! (película).

Música
 Help! (álbum de The Beatles).
 «Help!» (canción de The Beatles).
 «Help!» (canción de Bananarama).

Televisión
 «Help», cuarto episodio de la séptima temporada de la serie de televisión Buffy the Vampire Slayer.